Чепецкое сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область
 Чепецкое сельское поселение — входит в Зуевский район
 Чепецкое сельское поселение — входит в Кирово-Чепецкий район

Удмуртия 
 Чепецкое сельское поселение — входит в Кезский район